Der Weise ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Alfons X. (1221–1284), König von Kastilien und León
 Berthold VII. (1272–1340), Graf von Henneberg-Schleusingen

 Jaroslaw der Weise (979/86–1054), Großfürst von Kiew
 Karl V. (Frankreich) (1338–1380), König von Frankreich
 Leo VI. (Byzanz) (866–912), byzantinischer Kaiser 
 Sancho VI. (1133–1194), König von Navarra
 Wilhelm IV. (Hessen-Kassel) (1532–1592), Landgraf von Hessen zu Kassel und Begründer der Linie Hessen-Kassel

Siehe auch:
 Nathan der Weise (Begriffsklärung)